Complesso archeologico di Sa Figu – nuraghe nel comune di Ittiri
Nuraghe sa Figu – nuraghe nel comune di Alghero